Charon kan syfta på:

 Charon – en mytologisk figur
 Charon (måne) – en dvärgplanet och Plutos största måne
 Charon (musikgrupp) – en finsk rockgrupp
 Charon (djur) – ett släkte av spindeldjur